Ке́ртвуд Ла́рсон Смит (; род. 3 июля 1943) — американский актёр, известный по ролям в фильме «Робокоп» и во франшизе «Звёздный путь».

Ранние годы 
Смит родился в Нью-Лиссабоне, штат Висконсин, в семье Мэйбл Аннет Лунд (при рождении Ларсон) и Джорджа Смита. Мать Смита была поклонницей кантри-певца Керта в начале 1940-х и хотела назвать сына Керт Смит, но посчитала такое имя коротким, поэтому добавила слово «wood». Сам Смит сказал, что ему нравится его полное имя Кертвуд.

Карьера 
На сцене Смит выиграл три награды «Drama-Logue Awards» за свои выступления в «Билли Бадд», «Восторг идиота» и «Зеленый цвет Сирени». В своей кинокарьере, он играл бандита Кларенса Боддикера у Пола Верховена в фильме «Робокоп» и роль отца в комедийном сериале «Шоу 70-х», который выходил с 1998 по 2006 год. После этого, Смит сыграл сенатора Блейна Майера в седьмом сезоне боевика «24 часа», а также Дика Клейтона в сериале «Худшая неделя моей жизни». Он любил роль агента ФБР в 3-5 сезонах сериала «Медиум» и появлялся в более поздних эпизодах, как призрак после смерти своего персонажа.

Перед «Шоу 70-х» играл Сью Фокса в шпионской комедии «Новые приключения Боба Бакстера» в 1987-89-х годах. Он также снялся в роли строгого отца Нила Пэрри (Роберт Шон Леонард) в «Обществе мёртвых поэтов» 1989 года, во франшизе Звёздный путь, сыграв президента Федерации в «Звёздный путь VI: Неоткрытая страна», кардассианца по имени Сракс в «Звёздный путь: Глубокий космос 9» (эпизод «Вещи прошлого») и ученого по имени Анноракс в «Звёздный путь: Вояджер» (эпизод «Год ада»).

Из-за своеобразной внешности, Смит играет преимущественно отрицательных персонажей.

Кертвуд Смит также озвучил множество компьютерных игр, таких как «Fallout Tactics: Братство стали» и «FreeSpace 2», и героев мультсериалов. Играл в сериале «Гэри и Майк» мстительного сотрудника Дика и озвучивал динозавров в «Дикий Стив Холланд», а также мультсериал «Terrible Thunderlizards». Он озвучивал Боба Джонсона в «Мальчик-белка», «подарил» голос Канджару Ро в «Green Lantern: Первая битва» и снялся в роли шерифа в фильме «Последний из племени людей-псов».

Смит сыграл одну из главных ролей в сериале «Воскрешение», который выходил на ABC с 2013 по 2015 год.

Фильмография

Ссылки 

 

Киноактёры США
Выпускники Университета штата Калифорния в Сан-Хосе
Выпускники Колледжа Сан-Матео